Сосла́н Джана́ев:
 Джанаев, Сослан Гурамович (род. 1987) — российский дзюдоист.
 Джанаев, Сослан Тотразович (род. 1987) — российский футболист.